John Henninger Reagan (Comtat de Sevier, Tennessee, 1818 - Palestine, Texas, 1905), polític sudista
 Ronald Reagan (Tampico, Illinois, 1911 - Bel Air, Califòrnia, 2004), actor i polític estatunidenc